Анато́лий Фёдоров:
 Фёдоров, Анатолий Анатольевич (род. 1994) — российский спортсмен (стендовая стрельба).
 Фёдоров, Анатолий Васильевич (1924—2007) — советский токарь, Герой Социалистического Труда.
 Фёдоров, Анатолий Николаевич (1961—2015) — советский и российский спортсмен (стендовая стрельба), тренер.
 Фёдоров, Анатолий Павлович (1941—2002) — космонавт-испытатель, полковник авиации запаса. 
 Фёдоров, Анатолий Степанович (1936—2012) — советский и российский спортсмен и тренер (академическая гребля).